Příjmení Benčík nese více různých osobností:

 Albína Benčíková (1926–???) – slovenská a československá politička
 Henrich Benčík (* 1978) – slovenský fotbalový útočník
 Michal Benčík (1932–2015) – slovenský a československý právník a politik
 Petr Benčík (* 1976) – silniční cyklista